Pietro Ferraro – calciatore italiano
 Pietro Ferraro – partigiano e imprenditore italiano, medaglia d'oro al valor militare